Santojanni ima više značenja:
 Santojanni, Caserta
 Santojanni, Frosinone